Clubleider A (bridge)
Caprivi Liberation Army, een geheime separatistenbeweging in Namibië
Compagnie Liégeoise d'Automobiles, een Belgisch automerk
Conjugated Linoleic Acid, de engelse benaming van geconjugeerd linolzuur
Construction Liégeoise d'Automobiles, een historisch merk van tricars.
Central Labelling Agency, onafhankelijke geschiktheidscommissie van het Towards Sustainability label